Эльза Седерборг (, полное имя Elsa Fredrika Cederborgh, в замужестве Adlercreutz; 1875—1960) — шведская художница и мастер художественно-промышленного дизайна.

Биография 
Родилась 26 ноября 1875 года в Вестеросе в семье государственного чиновника Фредрика Рейнхольда Седерборга (Fredrik Reinhold Cederborgh) и его жены Паулины Графстрем (Paulina Grafström).

Эльза училась в стокгольмской технической школе Tekniska skola колледжа Konstfack в 1891—1897 годах. После обучения занималась живописью, а также дизайнерскими работами, в частности расписывала темперой настенные ковры.

С 1908 года Эльза Седерборг была замужем за камергером Акселем Адлеркройцем (Axel Johan Patrik Adlercreutz).

Умерла 24 ноября 1960 года в приходе Danderyd.

Литература 
 Svenskt konstnärslexikon del I sid 294, Allhems Förlag, Malmö.

Примечания

Ссылки 
 Svenskt porträttgalleri — Elsa Fredrika Cederborgh

Художницы XIX века
Художницы XX века
Художницы Швеции